Tobar, município de Espanha, também conhecido por Tovar
 Tovar (Aragua), município da Venezuela
 Tovar (Mérida), município da Venezuela
 Casa de Tovar, linhagem da nobreza castelhana e espanhola

Desambiguações de topônimos